Plaats in Indonesië
 Tegalrandu (Srumbung), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Tegalrandu (Klakah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java